Гвадалупано има више значења:

 Гвадалупано, Лос Негритос (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупано (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Гвадалупано (Акансе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику